Пьетро Фрегозо:
 Фрегозо, Пьетро Старший (1330—1404) — дож Генуэзской республики
 Фрегозо, Пьетро Младший (1412—1459) — дож Генуэзской республики